Glory Days steht für:

 Glory Days (Film), US-amerikanischer Musikfilm aus dem Jahr 1994
 Glory Days (Fernsehserie), US-Fernsehserie aus dem Jahr 2002 
 Glory Days (Lied), Song von Bruce Springsteen aus dem Jahr 1984, siehe Born in the U.S.A.